Collegiata di Santa Maria Maggiore – chiesa di Alatri
 Collegiata di Santa Maria Maggiore – chiesa di Collescipoli
 Collegiata di Santa Maria Maggiore – chiesa di Lanuvio
 Collegiata di Santa Maria Maggiore – chiesa di Guardiagrele
 Insigne collegiata parrocchiale di Santa Maria Maggiore – chiesa di Guglionesi
 Collegiata di Santa Maria Maggiore – chiesa di Spello
 Collegiata di Santa Maria Maggiore – chiesa di Tursi

Pagine correlate 

 Basilica di Santa Maria Maggiore (disambigua) 
 Chiesa di Santa Maria Maggiore 
 Santa Maria Maggiore